Kalmiasläktet (Kalmia) är ett växtsläkte i familjen ljungväxter med 7–8 arter. De förekommer i Nordamerika. Några arter odlas som trädgårdsväxter i Sverige.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar
USDA - Plants Database

Ljungväxter
Ka Växtindex